Partido Acción Democrática puede hacer referencia a:

Partido Acción Democrática, un partido político malayo.
Partido Acción Democrática, un partido político panameño
Partido de Acción Democrática, un partido político español.
Acción Democrática, un partido venezolano.